Чемпионат мира по супербайку 2011 — 40-й сезон чемпионата мира, проводимого под эгидой Международной мотоциклетной федерации. Календарь сезона состоял из тринадцати этапов и стартовал 27 февраля 2011 года на трассе Филлип-Айленд.

Перед началом сезона, после 22 лет участия и, в общей сложности, 29 титулов в личном и командном зачётах, заводская команда Ducati - Ducati Corse объявила о своём уходе, решив ограничиться лишь поставкой техники частным командам.

Календарь сезона
Предварительный календарь сезона был анонсирован ФИМ 7 октября 2010 года, включив в себя 11 утверждённых этапов и 2 с неподтверждёнными датами проведения.

Заявочный лист

Все участники используют шины Pirelli.

Результаты сезона

Личный зачёт

Чемпионат производителей

См. также 
 Чемпионат мира по супербайку
 Список чемпионов мира по супербайку

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт      

2011 год в автоспорте
Сезоны чемпионата мира по супербайку